Cristian Portugués Manzanera, dit Portu, né le  à Murcie, est un footballeur espagnol évoluant au poste d'ailier droit à Getafe CF, en prêt de la Real Sociedad.

Biographie 

Le , il joue avec le club de Valence un match face au Dynamo Kiev rentrant dans le cadre des seizièmes de finale de la Ligue Europa.

Il inscrit onze buts en première division espagnole avec le Girona FC lors de la saison 2017-2018. Le , il se met en évidence en étant l'auteur de son premier doublé en Liga, sur la pelouse du Real Betis, permettant à son équipe de faire match nul (2-2).

Le , il rejoint la Real Sociedad.

Le , il inscrit un but en phase de groupe de la Ligue Europa, lors de la réception de l'AZ Alkmaar. La Real Sociedad progresse jusqu'en seizièmes de finale, en étant éliminée par le club anglais de Manchester United.

Statistiques

Palmarès 
 Vice-champion d'Espagne de D2 en 2017 avec le Girona FC

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du Valence CF
Joueur de l'Albacete Balompié
Joueur du Girona FC
Joueur de la Real Sociedad
Joueur du Getafe CF
Naissance en mai 1992
Naissance à Murcie